Damernas turnering i volleyboll vid medelhavsspelen 2018 utspelade sig mellan 22 juni och 1 juli 2018 i Tarragona, Katalonien (Spanien). I turneringen, som organiseras av Comité international des Jeux méditerranéens, deltog tolv landslag från länderna runt medelhavet. Kroatien vann tävlingen för andra gången genom att besegra Grekland i finalen.

Arenor

Regelverk

Format 
Tävlingen bestod av två delar:
 Gruppspel, där alla möte alla. De två främsta lagen i varje grupp samt de två bästa lagen gick vidare till slutspelsfasen.
 Slutspelsfasen började med kvartsfinalen där vinnarna gick vidare till semifinaler och final/match om tredjepris, medan förlorarna spelade motsvarande spel om plats 5-8.

Rankningskriterier 
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankningsordningen definierades utifrån:
 Antal vunna matcher
 Poäng
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.
 Inbördes möte(n)

Deltagande lag

Turneringen

Gruppspelsfasen

Grupp A

Resultat

Sluttabell

Grupp B

Resultat

Sluttabell

Grupp C

Resultat

Sluttabell

Grupp D

Resultat

Sluttabell

Finalspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Spel om plats 5-8

Matcher om plats 5-8

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutplaceringar

Referenser

Noter

Volleyboll vid medelhavsspelen
2018 i Spanien
Internationella volleybolltävlingar i Spanien‎
Volleybollsäsongen 2017/2018
Volleybollsäsongen 2018/2019
Medelhavsspelen 2018